La saison 2005 du Championnat du Kenya de football est la quarante-deuxième édition de la première division au Kenya, la première sous la forme unifiée, après avoir vu l'organisation de compétitions parallèles la saison précédente. Vingt-quatre formations, réparties en deux poules, s'affrontent en matchs aller et retour. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale tandis que les trois derniers sont relégués en Nationwide League, la deuxième division kenyane.

C’est le tenant du titre, Ulinzi Stars qui remporte la compétition cette saison après avoir battu Tusker FC en finale nationale. Il s’agit du troisième titre de champion du Kenya de l’histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Première phase 

|valign=top align=left width=50%|

|}

|valign=top align=left width=50%|

|}

Phase finale

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Kenya de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat du Kenya de football
Kenya
2004 au Kenya
2005 au Kenya